До списку метеликів Туреччини віднесені метелики, зареєстровані у Туреччині.

Papilionidae
Allancastria cerisyi (Godart, 1824) —Ormanfistosu
Allancastria deyrollei (Oberthür, 1869) —Stepfistosu
Archon apollinaris (Staudinger, [1892]) —Küçük Yalancıapollo
Archon apollinus (Herbst, 1789) —Yalancı Apollo

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) —Erik Kırlangıçkuyruk
Papilio alexanor (Esper, 1800) —Kaplan Kırlangıçkuyruk
Papilio demoleus (Linnaeus, 1758) —Nusaybin Güzeli
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) —Kırlangıçkuyruk
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) —Apollo
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) —Dumanlı Apollo
Parnassius nordmanni (Ménétriés, [1850]) —Kafkas Apollosu
Zerynthia caucasica (Nardelli & Hirschfeld, 2002) —Kafkas Fistosu
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) —Güneyfistosu

Pieridae
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) —Turuncusüslü
Anthocharis damone (Boisduval, 1836) —Süslüdamone
Anthocharis gruneri (Herrich-Schäffer, [1851]) —Stepsüslüsü

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) —Alıçbeyazı
Belenois aurota (Fabricius, 1793) —Beyazöncü
Catopsilia florella (Fabricius, 1775) —Afrikagöçmeni
Colias aurorina (Herrich-Schäffer, 1850) —Anadolu Azameti
Colias caucasica (Staudinger, 1871) —Kafkas Azameti
Colias chlorocoma (Christoph, 1888) —Azeri Azameti
Colias croceus (Geoffroy, 1785) —Sarı Azamet
Colias erate (Esper, 1805) —Doğu Azameti
Colias hyale (Linnaeus, 1758) —Orman Azameti
Colias sareptensis (Staudinger, 1871) —Güzel Azamet
Colias thisoa (Ménétriés, 1832) —Turan Azameti
Colotis fausta (Olivier, 1804) —Mezopotamya Kolotisi
Euchloe ausonia (Hübner, 1805) —Dağ Öyklosu
Euchloe belemia (Esper, 1800) —Akdeniz Öyklosu
Euchloe penia (Freyer, 1852) —Doğu Elfinstonyası

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) —Kleopatra
Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847) —Anadolu Orakkanadı
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) —Orakkanat
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) —Doğulu Narinormanbeyazı
Leptidea morsei (Fenton, [1882]) —Fenton'un Narinormanbeyazı
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) —Narin Ormanbeyazı
Pieris bowdeni (Eitschberger, 1983) —Bowden'in Beyazmeleği
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) —Büyük Beyazmelek or Lahanakelebeği
Pieris bryoniae (Hübner, 1806) —Çizgili Dağbeyazmeleği
Pieris ergane (Geyer, [1828]) —Dağ Küçük Beyazmeleği or Dağ Beyazmeleği
Pieris krueperi (Staudinger, 1860) —Krüper'in Beyazmeleği
Pieris mannii (Mayer, 1851) —Mann'ın Beyazmeleği
Pieris napi (Linnaeus, 1758) —Yeşildamarlı Beyaz
Pieris persis (Verity, 1922) —İran Beyazmeleği
Pieris pseudorapae (Verity, [1908]) —Yalancı Beyazmelek
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) —Küçük Beyazmelek
Pontia callidice (Hübner, [1799–1800]) —Dorukların Beneklimeleği
Pontia chloridice (Hübner, [1808–1813]) —Küçük Beneklimelek
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) —Beneklimelek
Pontia edusa (Fabricius, 1777) —Yeni Benekli Melek
Zegris eupheme (Esper, 1804) —Zegris

Riodinidae
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) —İncilikelebek

Nymphalidae
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) —Aglais
Aglais xanthomelas (Esper, 1781) —Sarı Ayaklı Nimfalis
Apatura ilia ([Schiffermüller], 1775) —Küçük Morimparator
Apatura metis (Freyer, 1829) —Trakya İmparatoru
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) —Halkacık
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) —Isırgan Kelebeği
Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller, 1775]) —Seyit
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) —Güzel inci
Argynnis pandora ([Schiffermüller], 1775) —Bahadır
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) —Cengaver
Boloria caucasica (Lederer, 1852) —Kafkas Menekşekelebeği
Boloria graeca (Staudinger, 1870) —Balkan Menekşekelebeği
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) —Böğürtlen Brentisi
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) —Çift Noktalı Brentis
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) —Küçük Brentis
Brenthis mofidii (Wyatt, 1968) —İran Brentisi
Brintesia circe (Fabricius, 1775) —Karamurat
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) —Çift Kuyruklu Paşa
Chazara bischoffii (Herrich-Schäffer, [1846]) —Kızıl Cadı
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) —Cadı
Chazara egina (Staudinger, [1892]) —Anadolu Cadısı
Chazara persephone (Hübner, [1805]) —Stepcadısı
Clossiana dia (Linnaeus, 1767) —Morinci
Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) —Beyazinci
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) —Funda Zıpzıp Perisi
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) —Orman Zıpzıp Perisi
Coenonympha leander (Esper, 1784) —Rus Zıpzıp Perisi
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) —Küçük Zıpzıp Perisi
Coenonympha saadi (Kollar, [1849]) —İran Zıpzıp Perisi
Coenonympha symphita (Lederer, 1870) —Kafkasya Zıpzıp Perisi
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) —Sultan
Erebia aethiops (Esper, 1777) —İskoç Güzelesmeri
Erebia graucasica (Jachontov, 1909) —Kafkas Güzelesmeri
Erebia hewitsonii (Lederer, 1864) —Laz Güzelesmeri
Erebia iranica (Grum-Grshimailo, 1895) —Acem Güzelesmeri
Erebia ligea (Linnaeus, 1758) —Güzelesmer
Erebia medusa (Fabricius, 1787) —Orman Güzelesmeri
Erebia melancholica (Herrich-Schäffer, [1846]) —Mecnun Güzelesmeri
Erebia ottomana (Herrich-Schäffer, [1847]) —Osmanlı Güzelesmeri or Harem Güzelesmeri
Euapatura mirza (Ebert, 1971) —Şehzade
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) —Nazuğum
Euphydryas orientalis (Herrich-Schäffer, [1851]) —Güzel Nazuğum
Fabriciana adippe (Schiffermüller, 1775) —Büyük İnci
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) —Niyobe
Hipparchia aristaeus (Bonelli, 1826) —Güney Kızılmeleği
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) —Orman Karameleği
Hipparchia fatua (Freyer, 1845) —Anadolu Karameleği
Hipparchia mersina (Staudinger, 1871) —Mersin Kızılmeleği
Hipparchia parisatis (Kollar, [1849]) —Beyaz Bandlı Karamelek
Hipparchia pellucida (Stauder, 1924) —Anadolu Kızılmeleği
Hipparchia pisidice (Klug, 1832) —Arap Karameleği

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) —Ağaç Karameleği
Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871) —Büyük Karamelek
Hipparchia volgensis (Mazochin-Porshnyakov, 1952) —Rus Kızılmeleği
Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764) —Hipolimnas
Hyponephele cadusia (Lederer, [1869]) —İran Esmerperisi
Hyponephele hasantahsin (Kocjak & Kemal, 2002) —Hasan Tahsin Esmerperisi
Hyponephele kocaki (Eckweiler, 1978) —Koçak'ın Esmerperisi
Hyponephele lupina (Costa, 1836) —Esmerperi
Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) —Küçük Esmerperi
Hyponephele lycaonoides (Weiss, 1978) —Yalancı Esmerperi
Hyponephele naricoides (Gross, 1977) —Gross'un Esmerperisi
Hyponephele urartua (de Freina & Aussem, 1986) —Urartu Esmerperisi
Hyponephele wagneri (Herrich-Schäffer, [1846]) —Ağrı Esmerperisi
Hyponephele zuvandica (Samodurow, Korolew & Tschikolowez, 1996) —Azeri Esmerperi
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) —İspanyol Kraliçesi
Junonia orithya (Linnaeus, 1758) —Dicle Güzeli
Kirinia clymene (Esper, 1783) —Kaya Esmeri
Kirinia roxelana (Cramer, 1777) —Ağaç Esmeri
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) —Esmerboncuk
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) —Küçük Esmerboncuk
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) —Orman Esmerboncuk
Libythea celtis (Laicharting, 1782) —Çitlembikkelebeği
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) —Hanımelikelebeği
Limenitis reducta (Staudinger, 1901) —Akdeniz Hanımelikelebeği
Maniola halicarnassus (Thomson, 1990) —Halikarnas Esmeri
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) —Çayıresmeri
Maniola megala (Oberthür, 1909) —Büyük Esmer
Maniola telmessia (Zeller, 1847) —Doğu Çayıresmeri
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) —Orman Melikesi
Melanargia grumi (Standfuss, 1892) —Çölmelikesi
Melanargia hylata (Ménétriés, 1832) —Azeri Melikesi
Melanargia larissa (Geyer, [1828]) —Anadolu Melikesi
Melanargia russiae (Esper, 1783) —Uygur Melikesi
Melanargia syriaca (Oberthür, 1894) —Kara Melike
Melanargia titea (Klug, 1982) —Levantin Melikesi
Melanargia wiskotti (Röber, 1896) —Akdeniz Melikesi
Melitaea arduinna (Esper, 1783) —Türkistan İparhanı
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) —Amannisa
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) —İparhan
Melitaea collina (Lederer, 1861) —Hataylı İparhan
Melitaea diamina (Lang, 1789) —Funda İparhanı
Melitaea didyma (Esper, 1778) —Benekli İparhan
Melitaea fascelis (Esper, 1784) —Güzel İparhan
Melitaea interrupta (Kolenati, 1846) —Kafkasyalı İparhan
Melitaea persea (Kollar, [1850]) —İranlı İparhan
Melitaea phoebe (Goeze, 1779) —Benekli Büyük İparhan
Melitaea punica (Oberthür, 1876) —Cezayirli İparhan
Melitaea turkmanica (Higgins, 1940) —Türkmen İparhanı
Mellicta aurelia (Nickerl, 1850) —Güzel Amannisa
Mellicta britomartis (Assmann, 1847) —Melike Amannisa
Mellicta caucasogenita (Verity, 1930) —Kafkasyalı Amannisa
Minois dryas (Scopoli, 1763) —Karahayalet
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) —Süzülen Karakız
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) —Sarı Bandlı Kadife
Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) —Yırtıkpırtık
Nymphalis egea (Cramer, [1775]) —Anadolu Yırtıkpırtığı
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) —Tavuskelebeği
Nymphalis l-album (Esper, 1781) —Yalancı Virgül

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) —Karaağaç Nimfalisi
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) —Karanlık Ormanesmeri
Proclossiana eunomia (Esper, 1800) —Bataklık Noktalıkelebeği
Proterebia afra (Fabricius, 1787) —Uygur Guzelesmeri
Pseudochazara anthelea (Hübner, [1823–1824]) —Anadolu Yalancıcadısı
Pseudochazara aurantiaca (Staudinger, 1871) —Doruk Yalancıcadısı
Pseudochazara beroe (Herrich-Schäffer, [1844]) —Dağ Yalancıcadısı
Pseudochazara geyeri (Herrich-Schäffer, [1846]) —Geyer'in Yalancı Cadısı
Pseudochazara guriensis (Staudinger, 1878) —Gürcistan Yalancıcadısı
Pseudochazara lydia (Staudinger, 1878) —Lidya Yalancı Cadısı
Pseudochazara mamurra (Herrich-Schäffer, [1846]) —Osmanlı Yalancıcadısı
Pseudochazara mniszechii (Herrich-Schäffer, [1851]) —Step Yalancıcadısı
Pseudochazara pelopea (Klug, 1832) —Levantin Yalancıcadısı
Pseudochazara schakuhensis (Staudinger, 1881) —İran Yalancıcadısı
Pseudochazara telephassa (Geyer, [1827]) —Turan Yalancıcadısı
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) —Sesilya
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) —Pironiya
Satyrus amasinus (Staudinger, 1861) —Beyaz Damarlı Pirireis
Satyrus favonius (Staudinger, [1892]) —Anadolu Pirireisi
Satyrus ferulus (Fabricius, 1793) —Haşmetli Pirireis
Satyrus iranicus (Schwingenschuss, 1939) —İran Pirireisi
Satyrus parthicus (Lederer, 1869) —Kaspi Pirireisi
Thaleropis ionia (Fischer de Waldheim & Eversmann, 1851) —Anadolu Şehzadesi
Triphysa phryne (Pallas, 1771) —Sibirya Perisi
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) —Atalanta
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) —Dikenkelebeği
Ypthima asterope (Klug, 1832) —Karagöz

Lycaenidae
Albulina loewii (Zeller, 1847) —Çokgözlü Gümüşmavi
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) —Çokgözlü Esmer
Aricia anteros (Freyer, 1839) —Çokgözlü Balkanmavisi
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) —Çokgözlü Ormanesmeri
Aricia bassoni (Larsen, 1974) —Çokgözlü Lübnanmavisi
Aricia crassipuncta (Christoph, 1893) —Çokgözlü Anadolumavisi
Aricia eumedon (Esper, [1780]) —Çokgözlü Geraniummavisi
Aricia isaurica (Staudinger, 1870) —Çokgözlü Torosmavisi
Aricia teberdina (Sheljuzhko, 1934) —Çokgözlü Teberdamavisi
Aricia torulensis (Hesselbarth & Siepe, 1993) —Çokgözlü Torulmavisi
Athamanthia phoenicura (Lederer, [1870]) —İran Bakırgüzeli
Cacyreus marshalli (Butler, 1897) —Geranyumbronzu
Callophrys danchenkoi (Zhdanko, 1998) —Nahçıvan Zümrütü
Callophrys herculeana (Pfeiffer, 1927) —Büyük Zümrüt
Callophrys mystaphia (Miller, 1913) —Işgınzümrütü or Minikzümrüt
Callophrys paulae (Pfeiffer, 1932) —Anadolu Zümrütü
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) —Zümrüt
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) —Kutsalmavi
Chilades galba (Lederer, 1855) —Akdeniz Mücevherkelebeği
Chilades trochylus (Freyer, 1845) —Mücevher Kelebeği
Azanus jesous (Guerin, 1847) —Afrika Mücevher Kelebeği
Cigaritis acamas (Klug, 1834) —Şeytancık
Cigaritis cilissa (Lederer, 1861) —Akdeniz Şeytancığı
Cigaritis uighurica (Kemal & Koçak, 2005) —Uygur Şeytancığı
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) —Fransız Everesi
Cupido argiades (Pallas, 1771) —Everes
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) —Balkan Everesi
Cupido minimus (Fuessly, 1775) —Minik Kupid
Cupido osiris (Meigen, 1829) —Mavi Osiris
Cupido staudingeri (Christoph, 1873) —Staudinger'in Minikmavisi
Favonius quercus (Linnaeus, 1758) —Mormeşe
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) —Karagözmavisi
Glaucopsyche astraea (Freyer, [1851]) —Anadolu Karagözmavisi
Iolana lessei (Bernardi, 1964) —Dev Mavi 
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) —Lampides
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) —Mavi Zebra
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) —Büyük Morbakırgüzeli
Lycaena asabinus (Herrich-Schäffer, [1851]) —Anadolu Ateşgüzeli
Lycaena candens (Herrich-Schäffer, [1844]) —Ateşbakırgüzeli
Lycaena dispar (Haworth, 1802) —Büyük Bakırgüzeli
Lycaena kurdistanica (Riley, 1921) —Kermanşah
Lycaena lampon (Lederer, [1870]) —İranateşgüzeli
Lycaena ochimus (Herrich-Schäffer, [1851]) —Alevli ateşgüzeli
Lycaena ottomanus (Lefèbvre, 1830) —Osmanlıateşi
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) —Beneklibakırgüzeli
Lycaena thersamon (Esper, 1784) —Küçük Ateşgüzeli
Lycaena thetis (Klug, 1834) —Dağateşi
Lycaena tityrus (Poda, 1761) —İslibakırgüzeli
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) —Ormanbakırgüzeli
Margelycaena euphratica (Eckweiler, 1989) —Fıratbakırgüzeli
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) —Küçük Korubeni
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) —Büyük Korubeni
Phengaris nausithous (Bergsträsser, [1779]) —Esmer Korubeni
Phengaris rebeli (Hirschke, 1904) —Rebel'in Korubenisi
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) —Gümüşlekeli Esmergöz
Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, [1779]) —Avrupalı Esmergöz
Plebejus carmon (Gerhard, [1851]) —Doğulu Esmergöz
Plebejus christophi (Staudinger, 1874) —Christoph'un Esmergözü
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) —İdasmavisi or Esmergöz
Plebejus iranicus (Forster, 1938) —İranlı Esmergöz
Plebejus maracandicus (Erschoff, 1874) —Kızılkum Esmergözü
Plebejus modicus (Verity, 1935) —Anadolu Esmergözü
Plebejus nichollae (Elwes, 1901) —Lübnan Esmergözü
Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835) —Balkan Esmergözü
Plebejus zephyrinus (Christoph, 1884) —Türkmenistan Esmergözü
Polyommatus actis (Herrich-Schäffer, [1851]) —Lacivert Anadolu Çokgözlüsü
Polyommatus admetus (Esper, 1783) —Anormal Çokgözlü
Polyommatus aedon (Christoph, 1887) —Çokgözlü Edonmavisi
Polyommatus alcedo (Christoph, 1877) —Acem Çokgözlüsü
Polyommatus alcestis (Zerny, 1932) —Çokgözlü Lübnanesmeri
Polyommatus altivagans (Forster, 1956) —Lacivert Azeri Çokgözlüsü
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) —Çokgözlü Amanda
Polyommatus anticarmon (Koçak, 1983) —Çokgözlü Antikarmon
Polyommatus antidolus (Rebel, 1901) —Çokgözlü Anadolutüylüsü
Polyommatus antiochenus (Lederer, 1861) —Hatay'ın Çokgözlü Güzelmavisi
Polyommatus aroaniensis (Brown, 1976) —Yunan Anormal Çokgözlüsü
Polyommatus artvinensis (Carbonell, 1997) —Çokgözlü Artvinmavisi
Polyommatus aserbeidschanus (Forster, 1956) —Azeri Çokgözlüsü
Polyommatus baytopi (de Lesse, 1959) —Baytop'un Çokgözlüsü
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) —Çokgözlü Gökmavisi
Polyommatus bellis (Freyer, [1842]) —Çokgözlü Güzelmavi
Polyommatus bilgini (Dantchenko & Lukhtanov, 2002) —Çokgözlü Bilginmavisi or Bilgin'in Çokgözlüsü
Polyommatus bollandi (Dumont, 1998) —Çokgözlü Hataymavisi
Polyommatus buzulmavi (Carbonell, 1991) —Çokgözlü Buzulmavi
Polyommatus caeruleus (Staudinger, 1871) —Çokgözlü Masmavi
Polyommatus cilicinus (Charmeux, 2008) —Lacivert Toros Çokgözlüsü
Polyommatus cilicius (Carbonell, 1998) —Gülek Çokgözlüsü
Polyommatus ciloicus (de Freina & Witt, 1983) —Çokgözlü Cilomavisi
Polyommatus coelestina (Eversmann, 1843) —Çokgözlü Rusmavisi
Polyommatus coridon (Poda, 1761) —Çokgözlü Çillimavi
Polyommatus cornelius (Gerhard, 1851) —Çokgözlü Küçük Turanmavisi
Polyommatus corydonius (Herrich-Schäffer, [1852]) —Çokgözlü Yalancıçillimavi
Polyommatus dama (Staudinger, 1891) —Çokgözlü Mezopotamyamavisi
Polyommatus damocles (Herrich-Schäffer, [1844]) —Çokgözlü Damoklesmavisi
Polyommatus damon ([Schiffermüller], 1775) —Çokgözlü Damonmavisi
Polyommatus dantchenkoi (Lukhtanov & Wiemers, 2003) —Dançenko Çokgözlüsü
Polyommatus dantchenkoi orphicus (Kolev, 2005) —Kolev'in Anormal Çokgözlüsü
Polyommatus daphnis (Schiffermüller, 1775) —Çokgözlü Dafnis
Polyommatus demavendi (Pfeiffer, 1938) —Çokgözlü Demavendesmeri
Polyommatus dezinus (de Freina & Witt, 1983) —Çokgözlü Hakkariçillisi
Polyommatus diana (Miller, 1912) —Çokgözlü Dianamavisi
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) —Çokgözlü Turkuvazmavisi
Polyommatus eriwanensis (Forster, 1960) —Erivan Anormal Çokgözlüsü
Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) —Çokgözlü Yalancıeros
Polyommatus erotulus (Nekrutenko, 1985) —Çokgözlü Kafkasyaerosu
Polyommatus erzindjanensis (Carbonell, 2002) —Çokgözlü Erzincanmavisi
Polyommatus escheri (Hübner, [1823]) —Çokgözlü Eşermavisi
Polyommatus eurypilos (Gerhard, [1851]) —Çokgözlü Gerhardmavisi or Gerhard'ın Çokgözlüsü
Polyommatus fatima (Eckweiler & Schurian, 1980) —Çokgözlü Fatmamavisi
Polyommatus firdussii (Forster, 1956) —Firdevsi'nin Çokgözlüsü
Polyommatus forsteri (Pfeiffer, 1938) —Çokgözlü Elburserosu
Polyommatus guezelmavi (Olivier et al., 1999) —Çokgözlü Anadolu Güzelmavisi 
Polyommatus haigi (Dantchenko & Lukhtanov, 2002) —Çokgözlü Karabetmavisi
Polyommatus hopfferi (Herrich-Schäffer, [1851]) —Hopfer'in Çokgözlüsü
Polyommatus huberti (Carbonell, 1993) —Hubert'in Çokgözlüsü
Polyommatus hyacinthus (Herrich-Schaeffer, 1847) —Anadolu Çokgözlüsü
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) —Çokgözlü Mavi
Polyommatus igisizilim (Koçak & Kemal, 2001) —Vatanmavisi
Polyommatus iphicarmon (Eckweiler & Rose, 1993) —Çokgözlü İfikarmon
Polyommatus iphigenia (Herrich-Schäffer, [1847]) —Çokgözlü İfigenya
Polyommatus kurdistanicus (Forster, 1961) —Çokgözlü Vanesmeri
Polyommatus lycius (Carbonell, 1996) —Carbonellmavisi
Polyommatus maraschi (Forster, 1956) —Çokgözlü Maraşmavisi or Maraş Çokgözlüsü
Polyommatus menalcas (Freyer, [1837]) —Çokgözlü Anadolu Beyazı
Polyommatus merhaba (de Prins et al., 1991) —Çokgözlü Selammavisi
Polyommatus mithridates (Toso et Balletto, 1976) —Çokgözlü Amasyaesmeri
Polyommatus morgianus (Kirby,1871) —İran Çokgözlüsü
Polyommatus myrrhinus (Herrich-Schäffer, [1852]) —Çokgözlü Büyük Turanmavisi
Polyommatus ninae (Forster, 1956) —Nina'nın Çokgözlüsü
Polyommatus ossmar (Gerhard, 1853) —Çokgözlü Anadoluçillimavisi
Polyommatus persicus (Bienert, 1870) —Çokgözlü Acemmavisi
Polyommatus phyllis (Christoph, 1877) —Çokgözlü İranmavisi
Polyommatus pierceae (Lukhtanov & Dantchenko, 2002) —Çokgözlü Hayalmavisi
Polyommatus cyaneus (Staudinger, 1899) —Çokgözlü Siyanmavisi
Polyommatus poseidon (Herrich-Schäffer, 1851) —Çokgözlü Poseydonmavisi
Polyommatus pseudactis (Forster, 1960) —Yalancı Lacivert Anadolu Çokgözlüsü
Polyommatus putnami (Dantchenko & Lukhtanov, 2002) —Putnam'ın Çokgözlüsü
Polyommatus pyrenaicus (Boisduval,1840) —Pirene Çokgözlüsü
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) —Ripart'ın Anormal Çokgözlüsü
Polyommatus rosei (Eckweiler, 1989) —Rose'nin Çokgözlüsü
Polyommatus schuriani (Rose, 1978) —Çokgözlü Kunchuymavisi
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) —Mazarinmavisi
Polyommatus sertavulensis (Koçak, 1979) —Sertavul Çokgözlüsü
Polyommatus sigberti (Olivier, Poorten, Puplesiene & de Prins, 2000) —Çokgözlü Sigbertmavisi or Sigbert'in Çokgözlüsü
Polyommatus surakovi (Dantchenko & Lukhtanov, 1994) —Çokgözlü Surakomavisi
Polyommatus syriaca (Tutt, 1914) —Çokgözlü Levantinçillimavisi
Polyommatus tankeri (de Lesse, 1960) —Tanker'in Çokgözlüsü
Polyommatus theresiae (Schurian, van Oorschot & van den Brink, 1992) —Çokgözlü Teresya
Polyommatus thersites (Cantener, 1834) —Çokgözlü Menekşemavisi
Polyommatus transcaspicus (Staudinger, 1899) —Çokgözlü Hazermavisi
Polyommatus turcicolus (Koçak,1977) —Çokgözlü Vanmavisi
Polyommatus turcicus (Koçak, 1977) —Çokgözlü Türkmavisi
Polyommatus vanensis (de Lesse, 1957) —Çokgözlü Ağrımavisi
Polyommatus wagneri (Forster, 1956) —Wagner'in Çokgözlüsü
Polyommatus zapvadi (Carbonell, 1993) —Çokgözlü Zapmavisi
Polyommatus schuriani attalaensis (Carbonell, Borie & J. de Prins, 2004) —Attalos Mavisi

Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) —Bavius Mavisi
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) —Himalaya Mavi Kelebeği
Satyrium abdominalis (Gerhard, 1850) —Sevbeni
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) —Minik Sevbeni
Satyrium armenum (Rebel, 1901) —Mavi Sevbeni
Satyrium hyrcanicum (Riley, 1939) —Büyük Benekli Sevbeni
Satyrium ilicis (Esper, 1779) —Büyük Sevbeni
Satyrium ledereri (Boisduval, 1848) —Küçük Benekli Sevbeni
Satyrium marcidum (Riley,1921) —İranlı Sevbeni
Satyrium spini (Fabricius, 1787) —Güzel Sevbeni
Satyrium w-album (Knoch, 1782) —Karaağaç Sevbenisi
Satyrium zabni (van Oorschot & van den Brink, 1991) —Mavibenekli Sevbeni
Scolitantides orion (Pallas, 1771) —Karamavi
Tarucus balkanicus (Freyer, 1844) —Balkankaplanı
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) —Huşgüzeli
Tomares callimachus (Eversmann, 1848) —Kafkasya Gelinciği
Tomares desinens (Nekrutenko & Effendi, 1980) —Azeri Gelinciği
Tomares nesimachus (Oberthür, 1893) —Akdeniz Gelinciği or Akbes
Tomares nogelii dobrogensis (Caradja, 1895) —Romen Gelinciği
Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schäffer, [1851]) —Anadolu Gelinciği
Tomares romanovi (Christoph, 1882) —Romanov Gelinciği
Turanana cytis (Christoph, 1877) —İran Turanmavisi
Turanana panagaea (Herrich-Schäffer, [1851]) —Anadolu Turanmavisi
Turanana taygetica (Rebel, 1902) —Yunan Turanmavisi
Zizeeria karsandra (Moore, 1865) —Karsandra

Hesperiidae
Carcharodus alceae (Esper, 1780) —Hatmi Zıpzıpı
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) —Tüylü Zıpzıp
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) —Mermer Zıpzıpı
Carcharodus orientalis (Reverdin, 1913) —Şark Zıpzıpı
Carcharodus stauderi (Reverdin, 1913) —Cezayir Zıpzıpı
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) —Sarıbenekli Zıpzıp
Eogenes alcides (Herrich-Schäffer, [1852]) —Alsides Zıpzıpı
Eogenes lesliei (Evans, 1910) —Pakistan Zıpzıpı
Erynnis marloyi (Boisduval, [1834]) —Kara Zıpzıp

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) —Paslı Zıpzıp
Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) —Nostrodamus
Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804) —Cüce Zıpzıp
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) —Gümüş Benekli Zıpzıp
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) —Beyaz Benekli Zıpzıp
Muschampia nomas (Lederer, 1855) —Suriye Zıpzıpı
Muschampia plurimacula (Christoph, 1893) —Benekli Zıpzıp
Muschampia poggei (Lederer, 1858) —Pogge Zıpzıpı
Muschampia proteides (Wagner, 1929) —Anadolu Zıpzıpı
Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808) —Akdeniz Zıpzıpı
Muschampia tessellum (Hübner, [1800–1803])) —Mozaik Zıpzıpı
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) —Orman Zıpzıpı
Pelopidas thrax (Hübner, [1821]) —Beyaz Çilli Kara Zıpzıp
Pyrgus aladaghensis (de Prins & Poorten, 1995) —Aladağ Zıpzıpı
Pyrgus alveus (Hübner, [1800–1803]) —Büyük Boz Zıpzıp
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) —İspanyol Zıpzıpı
Pyrgus bolkariensis (de Prins & Poorten, 1995) —Bolkar Zıpzıpı
Pyrgus carthami (Hübner, [1813]) —Nadir Zıpzıp
Pyrgus cinarae (Rambur, 1839) —Güzel Zıpzıp
Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) —Beşparmakotu Zıpzıpı
Pyrgus jupei (Alberti, 1967) —Kafkasya Zıpzıpı
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) —Ebegümeci Zıpzıpı
Pyrgus melotis (Duponchel, [1834]) —Ege Zıpzıpı
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) —Zeytuni Zıpzıp
Pyrgus sidae (Esper, 1784) —Sarıbandlı Zıpzıp
Spialia orbifer (Hübner, [1823]) —Kızıl Zıpzıp
Spialia osthelderi (Pfeiffer, 1932) —Maraş Zıpzıpı
Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, [1845]) —Acem Zıpzıpı
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) —Sarılekeli Zıpzıp
Thymelicus hyrax (Lederer, 1861) —Levantin Zıpzıpı
Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808) —Siyah Antenli Zıpzıp
Thymelicus novus (Reverdin, 1916) —Yeni Zıpzıp
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) —Sarı-antenli Zıpzıp

Примітки 

 http://www.kelebek-turk.com/ 
 http://www.butterfliesofturkey.com/
 http://www.turkiyeninkelebekleri.com/
 butterfly-guide.co.uk
 butterfly-guide.co.uk
 AdaMerOs
 Kelebek-Turk kelebek-turk.com
 butterfliesofturkey.com
 turkiyeninkelebekleri.com
 Fauna Europaea

Списки:Туреччина
Фауна  Туреччини
т